Volná energie může být:
 Termodynamická volná energie
 Helmholtzova volná energie 
 Chemická energie
 Gibbsova volná energie
 Hypotetická energie z oboru pseudovědy, používaná např. k pohonu perpetuum mobile